Білінгва — співіснування і взаємодія двох мов у межах одного мовного колективу.
 Білінгва — техніка давньогрецького вазопису.